Iaszón (görög betűkkel Ἰάσων) Aiszón és Polümédé fia, Krétheusz unokája; az argonauták vezetője.

Iaszón megküzdött az aranygyapjút védő sárkánykígyóval és megszerezte azt Kolkhiszból Peliasz királynak, akinek feleségül vette a lányát, Médeiát, ki varázserővel bírt. Médeia bosszút állt Peliasz királyon, ezért menekülniük kellett Iólkhoszból. Korinthoszban telepedtek le, ahol két fiuk született. Iaszón azonban elhagyta családját, és a korinthoszi király, Kreón lányát, Glaukét készült elvenni. Médeia mérgezett nászajándékkal megölte Glaukét és Kreónt, mi több, saját két fiát is megölte, hogy Iaszónnak még nagyobb fájdalmat okozzon.

Rokonsága, családja

Jegyzetek

Források

 

Görög mitológiai alakok